Azjene är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Azjene ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Azjene är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Terrängen runt Azjene sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Hit Essour,  meter över havet,  km nordost om Azjene. Runt Azjene är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ouezzane,  km sydost om Azjene. Trakten runt Azjene består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan